O USS Iwo Jima (CV-46) foi um porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos, pertencente a Classe Essex (ou se fosse lançado Classe Ticonderoga). Com o término da Segunda Guerra Mundial a sua construção foi cancelada em 12 de agosto de 1945. O casco semi-construído foi desmontado.

Ver também
Porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos

Porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos
Iwo Jima (CV-46)